Marstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Marstjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 738970-179137), sjö i Överkalix kommun, 
Marstjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 738978-178595), sjö i Överkalix kommun, 
Marstjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 739078-178639), sjö i Överkalix kommun,

Se även
Martjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn